On My Mind () — песня британской поп-певицы Элли Голдинг, выпущенная 17 сентября 2015 года на лейбле Polydor в качестве первого сингла с 3-го студийного альбома Delirium.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Billboard, USA Today, NME, Music Times, Spin, MTV News, Time, Digital Spy.

В Великобритании «On My Mind» дебютировал на позиции № 7 в неделю, начинающуюся 1 октября 2015 года, став самым успешным для Элли Гоулдинг дебютом и её 10-м хитом в лучшей британской десятке (top-ten). На следующей неделе он поднялся на 6-е место и затем на 5-е. В США «On My Mind» дебютировал на позиции № 22, также став лучшим дебютом певицы и позднее добравшись до 13-го места.
К февралю 2016 года тираж сингла в США составил 809,000 загрузок.

Сингл имел успех во многих странах, войдя в десятку лучших во многих чартах, например, в Австралии (№ 3 ARIA Charts), Новой Зеландии (№ 4), Финляндии, Ирландии и Шотландии, а также в лучшую двадцатку в чартах Бельгии, Дании, Венгрии, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

Список композиций 
 CD single
 «On My Mind» — 3:35
 «On My Mind» (Jax Jones Remix) — 4:13

 CD single (HMV exclusive)
 «On My Mind» — 3:35
 «On My Mind» (Jax Jones Remix) — 4:13
 «On My Mind» (Courage Remix) — 4:04

 Digital download — Remixes
 «On My Mind» (Jax Jones Remix) — 4:13
 «On My Mind» (Metronomy Remix) — 3:11
 «On My Mind» (Courage Remix) — 4:04

 Digital download — MK Remix
 «On My Mind» (MK Remix) — 6:11
 «On My Mind» (MK Dub) — 6:10
 «On My Mind» (X-Mix Edit) — 4:41

Чарты и сертификации

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 
 

Песни Элли Голдинг
Синглы Polydor Records
Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Максом Мартином
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40